Бантен:

 Бантен — провинция в Индонезии, на острове Ява.
 Бантен, Джеймс (1875—1935) — британский яхтсмен.